XX Чемпионат России по футзалу (AMF) 2011/2012 годов прошел с 18 декабря 2011 года по 21 июня 2012 года.

В чемпионате России 2011/2012 годов участвовало пять московских клубов и один клуб из Московской области. Чемпионат прошел в два круга.

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат России по футзалу
 Кубок России по футзалу

Ссылки 
 Итоги турнира на сайте команды "Спартак" (Москва, футзал)

Чемпионаты России по футболу в залах